Desa Pasiraman kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Pasiraman (administrativ by i Indonesien, lat -8,25, long 112,13), Jawa Timur, 
 Desa Pasiraman (administrativ by i Indonesien, lat -6,89, long 115,33), Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar